
Molekulska formula -{C11H13F3N2}- se može odnositi na:
 Trifluorometilfenilpiperazin
 1-(4-(Trifluorometil)fenil)piperazin